Die 1. Amateurliga Nordwürttemberg 1960/61 war die elfte Saison der 1. Amateurliga und die erste Spielzeit, in der in Württemberg in den beiden Staffeln Nordwürttemberg und Schwarzwald-Bodensee gespielt wurde. Die Meisterschaft gewann der FV Kornwestheim vor dem punktgleichen VfL Sindelfingen. Württembergischer Meister wurde der SC Schwenningen aus der Schwarzwald-Bodensee-Liga.

Der VfB Reichenbach, die Amateure der TSG Ulm 1846, der 1. FC Eislingen und die SpVgg Neckarsulm stiegen in die 2. Amateurliga ab.

Abschlusstabelle

Literatur 
 Verschiebungen im Kräfteverhältnis bei den Amateuren, in Gmünder Tagespost vom 6. Mai 1961

Weblinks 
 1. Amateurliga Nordwürttemberg 1960/61

Fußballsaison 1960/61
1960